Maha Sarakham (provincie), een provincie in het noordoosten van Thailand.
Amphoe Mueang Maha Sarakham, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het noordoosten van Thailand.
Maha Sarakham (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand